Броновицкая — фамилия.

Известные носители 
 Броновицкая, Анна Юлиановна — российский архитектуровед и историк архитектуры.
 Броновицкая, Наталия Николаевна (1941—2020) — советский и российский архитектуровед и историк архитектуры.